Динь-ле-Бен (до 1988 года — Динь) — город во Франции.
 Динь-Динь — фея из сказки «Питер Пэн».
 Динь — здание во Вьетнаме.

Фамилия 
 Динь () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии Дин (фамилия) (丁).
 Динь — одна из вьетнамских династий.
 Динь Чонг Доан (Ма Ван Кханг) — вьетнамский писатель.
 Динь Туан Ву — вьетнамский кинорежиссёр.
 Динь, Люка (род. 1993) — французский футболист, левый защитник клуба «Эвертон» и сборной Франции.

См. также 
 Ding Dong, Ding Dong